Cranham (Gloucestershire), een plaats in het Engelse graafschap Gloucestershire 
 Cranham (Londen), een wijk in het Londense bestuurlijke gebied Havering